La La Land – amerykański film z 2016 roku
 La La Land – amerykański serial telewizyjny z 2010 roku
 La La Land – ścieżka dźwiękowa z filmu